Геворкя́н (Геворгян, Кеворкян) () — армянская фамилия, транслитерируемая на русский различными способами.

Известные носители

Геворгян 
 Геворгян, Айк Геворгович (род. 1947) — министр торговли и промышленности Армении (1998—1999).
 Геворгян, Ара Грачьевич (род. 1973) — армянский борец вольного стиля.
 Геворгян, Арман (род. 1977) — армянский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Геворгян, Армен Андраникович (род. 1973) — армянский государственный деятель.
 Геворгян, Артавазд Ашотович (1926—2017) — генеральный прокурор Армении (1990—1997).
 Геворгян, Арташес Галустович (1894—1937) — деятель армянского национально-освободительного движения, народный мститель.
 Геворгян, Ваан (род. 1981) — польский футболист.
 Геворгян, Вахе (род. 1987) — армянский футбольный тренер.
 Геворгян, Владимир Наполеонович (род. 1956) — советский российский и американский химик-органик
 Геворгян, Геворг Саркисович (род. 1948) — министр культуры и делам молодёжи Армении (2006).
 Геворгян, Евгений Дмитриевич (1936—2016) — армянский советский пианист, композитор и автор киномузыки; первый исполнитель фри-джаза в России.
 Геворгян, Жирайр Владимирович (род. 1956) — депутат армянского парламента.
 Геворгян, Завен Гарегинович (род. 1942) — министр сельского хозяйства Армении (2000—2002).
 Геворгян, Кирилл Горациевич (род. 1953) — российский дипломат.
 Геворгян, Мария (род. 1994) — армянская шахматистка.
 Геворгян, Лусине (род. 1970) — режиссёр и сценарист, продюсер.
 Геворгян, Наапет Багратович (род. 1957) — армянский депутат и предприниматель.
 Геворгян, Назани Рубеновна (1923 — ?) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда (1950).
 Геворгян, Рубен Петросович (род. 1954) — депутат армянского парламента.
 Геворгян, Самвел Володяевич (1948—2014) — депутат армянского парламента.

Геворкян 
 
 Геворкян, Агаси Торгомович — доктор философских наук, профессор.
 Геворкян, Артур Александрович (род. 1984) — туркменистанский футболист.
 Геворкян, Владимир Франгесович (род. 1955) — белорусский футбольный тренер.
 Геворкян, Гайк Спартакович (род. 1976) — армянский футболист.
 Геворкян, Гамлет Амбакумович (род. 1927) — философ, академик АН Армении.
 Геворкян, Геворк Арутюнович (1951—2022) — советский и российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации (2004), член Союза художников РФ.
 Геворкян, Елена Николаевна (род. 1953) — педагог и экономист, академик РАО.
 Геворкян, Карен Саркисович (род. 1941) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист.
 Геворкян, Лаура Ашотовна (род. 1939) — армянская актриса.
 Геворкян, Лусинэ Аркадьевна (род. 1983) — российская рок-певица.
 Геворкян, Миран Арамович (1932—1999) — экономист.
 Геворкян, Михаил Рудольфович (род. 1997) — украинский хоккеист.
 Геворкян, Наталия Павловна (род. 1956) — российская журналистка и писательница.
 Геворкян, Николай Фадеевич (1902—1939) — деятель советских спецслужб.
 Геворкян, Павел Самвелович (род. 1963) — доктор физико-математических наук, профессор.
 Геворкян, Санасар Арсенович (1951—1989) — советский футболист.
 Геворкян, Саркис Геворкович (1900—1971) — армянский кинооператор.
 Геворкян, Саркис Мкртычевич (более известен как Серге́й Ники́тич Кеворко́в; 1886—1951) — советский артист балета и балетмейстер.
 Геворкян, Татьяна Григорьевна (род. 1974) — российская телеведущая и журналистка, актриса.
 Геворкян, Товмас Геворкович (1920—2015) — саксофонист, педагог.
 Геворкян, Христофор Багдасарович  (1924—2015) — скульптор, заслуженный художник РСФСР, народный художник РФ (1999).
 Геворкян, Эдуард Вачаганович (род. 1947) — русский писатель-фантаст, сценарист и драматург.
 Геворкян, Эмиль Сосович (род. 1947) — армянский биолог.

Кеворкян 
 Кеворкян, Ваграм (1887—1911) — российский футболист.
 Кеворкян, Джек (1928—2011) — американский врач, популяризатор эвтаназии.
 Кеворкян, Константин Эрвантович (род. 1966) — украинский журналист, писатель, публицист, общественный деятель

Примечания